Вели Пе́кка Пю́юккё (; род. 12 октября 1941, Хиннерйоки, Финляндия) — финский учёный, профессор Хельсинкского университета. В период с 2009 по 2012 гг. был председателем Международной академии молекулярной квантовой физики. Получил известность за расширение периодической таблицы элементов, которое получило название «модель Пююккё». Награждён премией Гумбольдта.

Модель Пююккё 
Пекка Пююккё прогнозирует, что электронные оболочки будут заполняться в следующем порядке:
 8s,
 5g,
 первые два места в 8p,
 6f,
 7d,
 9s,
 первые два места в 9p,
 оставшиеся места в 8p.

Он также предполагает, что период 8 должен быть разделён на три части:

 8a, включающий 8s,
 8b, содержащий первые два элемента из 8p,
 8c, содержащий 7d и остаток 8p.

Примечания

Ссылки 
 Полный список публикаций Пююккё

Выпускники университета Турку
Профессора Хельсинкского университета
Члены Баварской академии наук
Члены Шведской королевской академии наук
Члены Финской академии наук
Президенты Международной академии молекулярной квантовой физики
Награждённые медалью Шрёдингера